Sjöström est un nom de famille suédois notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Åsa Sjöström (né en 1976), photographe suédoise ;
 Einar Sjöström (1882–1923), architecte finlandais ;
 Frans Anatolius Sjöström (1840–1885), architecte finlandais ;
 Fredrik Sjöström (né en 1983), joueur suédois de hockey sur glace ;
 Sarah Sjöström (née en 1993), nageuse suédoise ;
 Victor Sjöström (1879–1960), acteur et réalisateur de cinéma suédois ;
 Wilho Sjöström (1873–1944), artiste peintre et professeur finlandais.

Notes et références

Voir aussi 
 (101331) Sjöström